Klooster Bethlehem (1475-1573), voormalig klooster bij Blokker
Klooster Bethlehem (1908-1960), voormalig klooster in Blokker
Bethlehem (Doetinchem), voormalig klooster bij Doetinchem
Kartuizerklooster Bethlehem, voormalig klooster in Roermond
Klooster Bethlehem (Bartlehiem), voormalig klooster waarvan de Bartlehiem is afgeleid
Klooster Bethlehem (Haren), voormalig klooster, thans horecagelegenheid in Haren (Noord-Brabant)
Klooster Bethlehem (Oostrum), voormalig klooster te Oostrum
Klooster Bethlehem (Schouwen), voormalig klooster op Schouwen
Klooster Bethlehem (Utrecht), voormalig klooster in Utrecht
Klooster Bethlehem (Zwolle), voormalig klooster in Zwolle
Monasterium Bethlehem, klooster in Gent

Zie ook
 Bethlehemkerk